Family může být:

 Family (skupina) – anglická hudební skupina
 Family (album, LeAnn Rimes) – album zpěvačky LeAnn Rimes z roku 2007
 Family (album, Le Loup) – album skupiny Le Loup z roku 2009
 Family (album, Think About Life) – album skupiny Think About Life z roku 2009
 Family (album, May J.) – album zpěvačky May J. z roku 2009
 Family (album, Thompson) – album vydané pod hlavičkou skupiny Thompson z roku 2014